Зеличенок — фамилия.

Известные носители 
 Зеличёнок, Вадим Борисович (1956) — советский и российский тренер (лёгкая атлетика), спортивный функционер, арбитр.
 Зеличенок, Гавриил Григорьевич (1908—1975) — советский инженер-механик.